Lista över Sveriges drottningar kan avse:

 Drottning av Sverige – en regerande kvinnlig monark i Sverige, se Lista över Sveriges regenter
 Drottning av Sverige – en kvinna som är gift med, eller änka efter, Sveriges kung, se Lista över Sveriges regentgemåler